Southwold – miasto w Suffolk, w Wielkiej Brytanii
 Southwold – były stacja kolejowa
 Southwold – gmina w Kanadzie